Alessandro Mattei (?-1580) – nobile e criminale italiano
 Alessandro Mattei (?-1630) – abate italiano
 Alessandro Mattei (1744-1820) – cardinale italiano 

Pagine di disambiguazione